Eine Hämorrhagische Septikämie ist eine mit Blutungen einhergehende Septikämie. Spezielle Erkrankungen sind:
Hämorrhagische Septikämie der Rinder
Virale Hämorrhagische Septikämie der Forellen